Манса́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65297.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 16 км к северо-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 44 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 28 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 22 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 22 активных жителей работали 22 человека (11 мужчин и 11 женщин), безработных не было. Среди 6 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи